Natural — песня американской рок-группы Imagine Dragons, вышедшая на лейблах KIDinaKORNER и Interscope 17 июля 2018 года в качестве спортивного гимна ESPN College Football сезона 2018 года.

История 
Ведущий вокалист группы Дэн Рэйнольдс отметил, что Natural — это песня о «поиске себя, о желании и способности противостоять любым несчастьям на вашем пути». Он сказал в пресс-релизе, в котором говорится о песне: «Жизнь в этом собачьем мире, где все едят друг друга, может выявить самое худшее в вас, а иногда и самое лучшее. Было бы ложью сказать вам, что я не стал несколько скептически относиться к некоторым вещам за последнее десятилетие моей жизни. Однако я считаю, что, когда вы действительно учитесь любить себя, осуждающие глаза и ненавистные слова становятся бессмысленными». Песня впервые вышла на лейблах Kidinakorner и Interscope 17 июля 2018 года.

Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: Markos Papadatos из журнала Digital Journal («хорошо продуманная и спродюсированная песня», «мощный голос Рейнольдса впечатляет»), Sam Tornow из журнала Billboard («свирепая песня с сокрушающей мощью»), Mike Wass из сетевого издания Idolator («готовый для радио гимн») Tiana Timmerberg из Radio.com («энергичная и вдохновляющяя песня», «отличный трек с позитивной лирикой»).

Песня достигла позиции № 1 в рок-чарте Hot Rock Songs (25 августа 2018), став там 5-м чарттоппером с начала запуска этого хит-парада с 2009 года. Ранее на его вершине были синглы «Radioactive» (в 2013 году) и «Whatever It Takes», «Thunder» и «Believer» (все три в 2017 году).

Участники записи 
По данным Tidal
 Imagine Dragons — музыка, вокал
 Mattman & Robin — продюсеры, звукоинженеры
 Сербан Генеа — микширование

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 ВИДЕО — youtube.com (Audio) 
 

Рок-песни
Песни Imagine Dragons
Песни 2018 года